

Patronyme 

 Frederick Muhlenberg (1750-1801), homme politique américain, pasteur de profession ;
 Henry Ernest Muhlenberg (1753-1815), pasteur luthérien et botaniste américain ;
 Henry Melchior Muhlenberg (1711-1787), pasteur luthérien allemand envoyé en Amérique du Nord comme missionnaire ;
 Peter Muhlenberg (1746-1807), ecclésiastique, militaire et homme politique américain ;
 William Augustus Muhlenberg (1796-1877), religieux et philanthrope américain.

Toponymes 

 Comté de Muhlenberg, comté de l'État du Kentucky, aux États-Unis ;
 Muhlenberg College, université privée d'arts libéraux située à Allentown, en Pennsylvanie ;
 Muhlenberg Park, census-designated place située dans le comté de Berks, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Autres 
 Légende de Muhlenberg, légende urbaine qui a principalement cours aux États-Unis et en Allemagne ;
 Tortue de Muhlenberg (Glyptemys muhlenbergii), tortue semi-aquatique endémique de l'est des États-Unis.

Voir aussi 
 Mühlenberge, commune allemande de l'arrondissement du Pays de la Havel, Land de Brandebourg.